Eugène Richez, (1864- ? ), archer français ;
 Hervé Richez, (1967- ), scénariste de bande dessinée français ;
 Jacques Richez, (1918-1994), graphiste français ;
 Valérie-Catherine Richez, peintre et poétesse française ;
 Thomas Richez, (1957-), architecte et urbaniste français ;
 Nicolas Richez, (1953-) , psychiatre et psychanalyste français ;